Атлит — многозначный термин:

 Атлит — общинное поселение и местный совет в Израиле.
 Атлит — средневековая крепость крестоносцев.
 Атлит — военно-морская база ВМС Израиля.

Атлит